Das Ford Cup-4 Woman Special 1985 war ein Tennisturnier der Damen in Palm Beach Gardens. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 1. bis 6. April 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Palm Beach Gardens